Jonathan Eysseric e Jerome Inzerillo erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato nella categoria junior.

Niki Moser e Cedrik-Marcel Stebe hanno battuto in finale 7–6(5), 3–6, 10–8 Henri Kontinen e Christopher Rungkat.

Teste di serie

 Henrique Cunha /  José Pereira (secondo turno)
 Henri Kontinen /  Christopher Rungkat (finale)
 Chase Buchanan /  Ryan Harrison (primo turno)
 Matt Reid /  Bernard Tomić (secondo turno)

 Yuki Bhambri /  Filip Krajinović (primo turno) 
 Peerakit Siributwong /  Kittipong Wachiramanowong (semifinali) 
 Cheng-peng Hsieh /  Tsung-hua Yang (quarti di finale) 
 Dan Smethurst /  Marcus Willis (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa 

US Open 2008